A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női hétpróba versenyszámát 2021. augusztus 4-5-között rendezték Tokióban. A számot a címvédő belga Nafissatou Thiam nyerte 6791 pontos eredménnyel. A magyar Krizsán Xénia összesítésben a 13. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően ezek a rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

100 méter gátfutás

Magasugrás

Súlylökés

200 méter síkfutás

Távolugrás

Gerelyhajítás

800 méter

Összetett

Jegyzetek

Források 

nhetproba